Happy People steht für:

 Happy People, Lied von The Temptations (1974)
 Happy People (1993), Lied von Prince Ital Joe feat. Marky Mark (1993)
 Happy People (2004), Lied von R. Kelly (2004)
 Happy People: A Year in the Taiga, deutscher Film von Werner Herzog und Dmitri Wassjukow (2010) 
 Happy People, deutscher Freizeitwarenhandel, Tochtergesellschaft von Melchers (Unternehmen)